VLA est un sigle qui peut signifier:
 Very Large Array, un radiotélescope situé au Nouveau-Mexique aux États-Unis,
 Very Light Aircraft, une catégorie d'aéronefs dont la FAA autorise la certification selon des normes simplifiées
 Variable-Length Array Tableau à longueur variable dans les langages informatique.